Майкъл Горман е името на:

 библиотекар, работещ в Калифорния
 политик, работещ в Северна Каролина